Richhill kan verwijzen naar twee plaatsen in Noord-Ierland:
Richhill (County Armagh)
Richhill (County Tyrone)